Самарка́ндский о́круг — один из десяти округов Узбекской ССР — союзной республики в составе СССР. Узбекская ССР делилась на округи в 1926—1930 годах. Самаркандская область существовала также в 1926—1930 годах. Административным центром и крупнейшим городом округа являлся Самарканд, который одновременно в 1925—1930 годах являлся столицей Узбекской ССР. В 1930 году столица республики была перенесена в Ташкент.

В 1925 году, спустя через короткое время после образования Узбекской ССР, в республике было введено областное деление. Области делились на уезды, а те, в свою очередь на волости. Но спустя меньше года, в 1926 году областное деление было упразднено, и введено деление республики на округи, а те в свою очередь делились на районы. В 1930 году в Узбекской ССР произошло очередная административно-территориальная реформа, округи были упразднены, а входившие в них районы переданы в прямое подчинение республике. Таким образом, республика была разделена на 71 район, которые делились на 1494 сельсовета. Также в республике имелись 9 городов республиканского подчинения, которым подчинялось ещё 204 сельсовета.

Самаркандский округ с севера граничил с Казахской АССР в составе РСФСР, с северо-востока с Ташкентским округом, с юга с Кашка-Дарьинским округом, с запада с Зеравшанским округом, а с востока — с Таджикской АССР, которая находилась в составе Узбекской ССР.

Самаркандский округ состоял из 10 районов:

Основная часть округа находилась на территории Зарафшанской долины. По территории области протекала третья по длине река в Средней Азии — Зарафшан, а с севера и юга область была окружена Туркестанским и Зарафшанским хребтами.

Литература 
 Административное деление Союза ССР. М., 1929.
 

Округа Узбекской ССР
Исторические административно-территоральные единицы с центром в Самарканде